Naselja u BiH:
 Zastinje (Livno, BiH), naselje u općini Livno
 Zastinje (Uskoplje, BiH), naselje u općini Uskoplje